Adrian Crișan (* 7. Mai 1980 in Bistrița, Kreis Bistrița-Năsăud) ist ein rumänischer Tischtennisprofi, der von 2010 bis 2015 mit Werder Bremen in der Bundesliga spielte, bevor er in die französische Liga wechselte.

Titel und Erfolge im Überblick 
Crișan begann als Zehnjähriger mit dem Tischtennissport. Gheorghe Bozga war sein erster Trainer. 1997 übersiedelte er nach Deutschland und spielt seitdem  in der Bundesliga. 2013 wurde er mit Werder Bremen deutscher Mannschaftsmeister.

 Gewinner der Brazilian Open 2005
 Halbfinale Qatar Open 2005
 EM-Viertelfinale 2005
 Mannschafts-EM-Dritter 2005 und 2007 mit Rumänien
 Deutscher Meister mit den TTF Liebherr Ochsenhausen 2004
 Deutscher Meister mit dem SV Werder Bremen 2013
 Achtmaliger rumänischer Meister im Einzel (1999, 2002, 2004–2008, 2010)

Vereine 
 bis 1997: Bistrița (Rumänien)
 1997–1999: 1. FC Bayreuth
 1999–2000: SV Plüderhausen
 2000–2010: TTF Liebherr Ochsenhausen
 2010–2015: Werder Bremen
 seit 2015: Stella Sport La Romagne (Frankreich)

Turnierergebnisse

Literatur 
 Tobias Schall: Mit Leib und Seele Mannschaftsspieler, Zeitschrift tischtennis, 2004/11 Seite 42–45

Weblinks 
 Die offizielle Website von Adrian Crișan (rumänisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Rumänien)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Tischtennisspieler (Werder Bremen)
Olympiateilnehmer (Rumänien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Rumäne
Geboren 1980
Mann